Иван Плещеев: Плещеев, Иван Васильевич (?—1641) — один из видных деятелей Смутного времени, действовавший против поляков.
 
 Плещеев, Иван Евстафьевич — воевода в Верхотурье.
 Плещеев, Иван Михайлович — воевода в Верхотурье (1608—1612).
 Плещеев, Иван Никифорович (1676—1750) — тайный советник, герольдмейстер.